Byumba (district), een (oud) district in de provincie Nord in Rwanda
 Byumba (stad), een stad in dit district